

Letteratura 
Il richiamo – raccolta di racconti di Yūsuf Idrīs (1992)

Cinema 
Il richiamo – film del 1921 diretto da Gennaro Righelli
Il richiamo (Song of Love) – film del 1929 diretto da Erle C. Kenton 
Il richiamo – film del 1992 diretto da Claudio Bondì 
Il richiamo – film del 2009 diretto da Stefano Pasetto